Церква святителя Миколая Чудотворця — парафія і храм Бучацького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Новоставці Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Церкву збудовано з каменю у 1835 році, а до того часу тут була дерев'яна капличка. Поруч зі святинею у XIX столітті збудували дзвіницю. Є два дзвони: більший — з 1909 року, менший — з 1926 року Під час Першої світової війни храм знищили, а після закінчення військових дій відновили, поштукатурили і помалювали.

У той час парафіян обслуговував священник із Медведівців. Під час Другої світової війни церкву зруйнували.

У 1955 році храм частково відремонтували, перетворили у колгоспну комору. У 1990 ропі православна громада села спрямувала свої зусилля на його відновлення.

Зусиллями громади у тому ж році церкву поштукатурили ззовні й всередині. Ремонтом керував Степан Коновал.

Влітку 1990 року відбулося освячення храму за участю протоієрея Анатолія Сидоренка та духовенства Бучацького благочиння.

У 1991 році церкву розписано, зроблено іконостас. Розпис виконали майстри із Заліщицького району, а іконостас — з Тернополя. У 2009 році іконостас поновлено та позолочено, зроблено та освячено новий престіл, жертовник та тетрапод. Все це освятив єпископ Тернопільський і Бучацький Нестор у співслужінні з владикою Іларіоном та духовенством Бучацького благочиння.

Парохи 
 о. Степан Шкварок.

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Новоставці (Чортківський район)
Церкви Святого Миколая
засновані в Україні 1835
Культові споруди, побудовані 1835